Le DUT Génie Mécanique et Productique (GMP) est un diplôme de l'enseignement supérieur en France (Bac+2) délivré dans certains Instituts Universitaires de Technologie le proposant.

Objectifs 

L'objectif du DUT GMP est de former en deux ans des techniciens supérieurs compétents dans les techniques modernes du Génie mécanique : statique, cinématique, dynamique, science des matériaux, dimensionnement des structures, thermodynamique et de la productique : automatismes, usinage, fabrication avec machine à commande numérique ou machine conventionnelle, matériaux composites, soudage, conception assistée par ordinateur (CAO), fabrication assistée par ordinateur (FAO), contrôle, qualité, méthode de fabrication.

Admission 

L'admission se fait sur dossier pour les bacheliers des séries S, STI (mécanique) et STI2D entre autres. L'admission se fait également pour les étudiants en réorientation après une ou deux années d'études supérieures (prépa, prépa intégrée, PCEM, université) ainsi que par validation des acquis.

Liste des IUT proposant la formation GMP 

 IUT d'Aisne
 IUT d'Aix-en-Provence
 IUT d'Alençon
 IUT d'Amiens
 IUT d'Angoulême
IUT d'Angers-Cholet
 IUT d'Annecy
 IUT de Belfort-Montbéliard
 IUT de Besançon-Vesoul
 IUT de Béthune
 IUT Bordeaux I
 IUT de Bourges
 IUT de Brest
 IUT de Cachan
 IUT d'Angers-Cholet
 IUT de Dijon
 IUT d'Evry
 IUT de Figeac Toulouse II
 IUT Grenoble I
 IUT de Le Creusot
 IUT du Havre
 IUT du Mans
 IUT « A » de Lille
 IUT du Limousin
 IUT de Lyon (le plus gros département GMP de France)
 IUT de Mantes-la-Jolie
 IUT de Metz
 IUT de Montluçon Clermont-Ferrand II
 IUT de Mulhouse
 IUT de Nancy-Brabois
 IUT de Nantes
 IUT de Nîmes
 IUT d'Orléans
 IUT de Poitiers
 IUT de Reims
 IUT de Rennes Rennes I
 IUT de Rouen
 IUT de Saint-Denis
 IUT de Saint-Etienne
 IUT de Tarbes Toulouse III
 IUT de Toulon
 IUT de Toulouse
 IUT de Troyes
 IUT de Valenciennes
 IUT de Ville d'Avray

Liste des enseignements 
L'enseignement est divisé en quatre unités d'enseignement de poids sensiblement égal.
 Unité d'enseignement 1 : Formation Scientifique 
 Mécanique 150 h
 Science Des Matériaux (SDM) 90 h
 Dimensionnement Des Structures (DDS) 135 h
 Informatique 45 h
 Unité d'enseignement 2 : Formation Technologique
 Ingénierie Mécanique en Conception de produits 262,5 h
 Méthodes 142,5h
 Métrologie 45 h
 Production 165 h
 Électricité Électronique Automatisme 165 h
 Unité d'enseignement 3 : Formation générale 
 Expression - Communication 120 h
 Mathématiques
 Anglais 120 h
 Projet Personnel et Professionnel  45 h
 Management 135 h
 Adaptation 30 h
 Unité d'enseignement 4 : Activités de synthèse 
 Projets tutorés 180 h
 Stages 10 semaines

Poursuites d'études 
Plusieurs possibilités sont offertes pour poursuivre ses études :
 Licence professionnelle
 Licence puis master professionnel
 Écoles d'Ingénieurs sur concours spécifique IUT pour l'ENSAM, ou toute autre école d'ingénieurs (ENI, Université de Technologie, etc.).

Notes et références

Liens externes 
 Programme pédagogique national du DUT GMP (2013), ancienne version (2010)

Diplôme universitaire de technologie